Rubite kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rubite (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Rubite (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar